progresja – pojęcie z zakresu terminologii muzycznej
 metoda progresji – pojęcie z zakresu terminologii sportowej
 Progresja – klub muzyczny w Warszawie

Przypisy